Alcatraz Island ist der Name folgender geografischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Alcatraz Island, Insel in der Bucht von San Francisco, siehe Alcatraz
 Alcatraz Island (Nevada), Berg in Nevada

in Australien:
 Alcatraz Island (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln